Socarrats (gentilici), sobre els xativins i l'incendi patit al .
 Socarrats (malnom), sobre els contestans i l'incendi patit al .
 Associació Cultural Socarrats, Associació de Vila-real.
 Socarrat (ceràmica)